Plas steht für:

 Plas (Berg), Berg im Piringebirge, Bulgarien
 Plas Point, Landspitze an der Graham-Küste, Grahamland, Antarktika

Plas ist der Familienname folgender Personen:

 Michel van der Plas († 2013), niederländischer Schriftsteller 
 Nicole Van den Plas (* 1943), belgische Künstlerin
 Pieter Plas (1810–1853), niederländischer Landschafts- und Tiermaler sowie Kunstpädagoge 

Siehe auch:

 Vanden Plas (England), eine britische Automarke und Karosseriebauer
 Vanden Plas (Band), eine deutsche Progressive-Metal-Band
 The Vanden Plas, eine britische Elektro-Band
 Carosserie Van den Plas, einen belgischen Stellmacherbetrieb
 Plaas
 Plass
 Plaß
 Blas (Begriffsklärung)